Pilgerflasche steht für:

 Pilgerflasche (Syrien), eine syrische Variante von Pilgerflaschen
 Pilgerflasche (Deutschland), eine deutsche Variante von Pilgerflaschen
 Pilgerflasche (Heraldik), eine Wappenfigur